Ги́нне́сс ()

 Гиннесс, Алек (1914—2000) — британский актёр.
 Гиннесс, Артур (1725—1803) — основатель компании Гиннесс.
 Гиннесс, Артур (1846—1913) — новозеландский политик и государственный деятель.
 Гиннесс, Дафна (род. 1967) — светская львица, модель, дизайнер, коллекционер одежды.
 Гиннесс, Уолтер Эдвард (1880—1944) — британский политик, министр по делам Ближнего Востока, убитый боевиками экстремистской подпольной организации Лехи.
 Гиннесс, Хитер (1910—1952) — британская фехтовальщица-рапиристка, призёрка Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Гиннесс — ирландский аристократический род.

Другое 
 Гиннесс — ирландская пивоваренная компания, а также марка производимого ею тёмного пива.
 Книга рекордов Гиннесса — книга рекордов, ежегодно выпускаемая с 1955 года компанией Гиннесс.
 Гиннесс — «именной» танк-паровоз типа 0-4-0ST(английская классификация), принадлежавший компании Гиннесс.

Примечания